Herrarnas singelspel i badminton vid olympiska sommarspelen 2004 i Goudi Olympic Hall i Aten. Samtliga matcher var del av en vanlig utslagsturnering, förutom bronsmatchen som spelades mellan förlorarna i semifinalen.

Medaljörer

Lottning

{{32TeamBracket-Compact-Tennis3 
| RD1=Sextondelsfinaler
| RD2=Åttondelsfinaler
| RD3=Kvartsfinaler
| RD4=Semifinaler
| RD5=Final

| RD1-seed01=
| RD1-team01=  Ronald Susilo (SIN)
| RD1-score01-1=15| RD1-score01-2=15| RD1-score01-3=

| RD1-team02=  Lin Dan (CHN)
| RD1-score02-1=12
| RD1-score02-2=10
| RD1-score02-3=

| RD1-team03=  Björn Joppien (GER)
| RD1-score03-1=14
| RD1-score03-2=15| RD1-score03-3=15| RD1-team04=  Kasperi Salo (FIN)
| RD1-score04-1=17| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=11

| RD1-team05= Lee Hyun-il (KOR)
| RD1-score05-1=15| RD1-score05-2=15| RD1-score05-3=

| RD1-team06= Stuart Brehaut (AUS)
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-team07= Boonsak Ponsana  (THA)
| RD1-score07-1=15| RD1-score07-2=15| RD1-score07-3=

| RD1-team08= Chris Dednam (RSA)
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=10
| RD1-score08-3=

| RD1-team09= Wong Choong Hann (MAS)
| RD1-score09-1=15| RD1-score09-2=15| RD1-score09-3=

| RD1-team10= Przemysław Wacha (POL)
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-team11= Taufik Hidayat  (INA)
| RD1-score11-1=15| RD1-score11-2=15| RD1-score11-3=

| RD1-team12= Hidetaka Yamada (JPN)
| RD1-score12-1=8
| RD1-score12-2=10
| RD1-score12-3=

| RD1-team13= Peter Gade (DEN)
| RD1-score13-1=15| RD1-score13-2=15| RD1-score13-3=

| RD1-team14= Chien Yu-Hsiu (TPE)
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=

| RD1-team15= Nikhil Kanetkar (IND)| RD1-score15-1=15| RD1-score15-2=13
| RD1-score15-3=15| RD1-team16= Sergio Llopis (ESP)
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=15| RD1-score16-3=13

| RD1-team17= Jim Ronny Andersen (NOR)
| RD1-score17-1=15| RD1-score17-2=8
| RD1-score17-3=15| RD1-team18= Pedro Yang (GUA)
| RD1-score18-1=9
| RD1-score18-2=15| RD1-score18-3=13

| RD1-team19= Sony Dwi Kuncoro (INA)
| RD1-score19-1=15| RD1-score19-2=9
| RD1-score19-3=15| RD1-team20= Roslin Hashim (MAS)
| RD1-score20-1=6
| RD1-score20-2=15| RD1-score20-3=8

| RD1-team21= Park Tae-sang (KOR)
| RD1-score21-1=15| RD1-score21-2=15| RD1-score21-3=

| RD1-team22= Abhinn Shyam Gupta (IND)
| RD1-score22-1=12
| RD1-score22-2=0
| RD1-score22-3=

| RD1-team23= Bao Chunlai (CHN) 
| RD1-score23-1=15| RD1-score23-2=15| RD1-score23-3=

| RD1-team24= Shōji Satō (JPN)
| RD1-score24-1=6
| RD1-score24-2=5
| RD1-score24-3=

| RD1-team25= Richard Vaughan (GBR)| RD1-score25-1=15| RD1-score25-2=15| RD1-score25-3=

| RD1-team26= Marco Vasconcelos (POR)
| RD1-score26-1=5
| RD1-score26-2=5
| RD1-score26-3=

| RD1-team27= Shon Seung-mo (KOR)| RD1-score27-1=15| RD1-score27-2=15| RD1-score27-3=

| RD1-team28= Antti Viitikko (FIN)
| RD1-score28-1=12
| RD1-score28-2=3
| RD1-score28-3=

| RD1-team29= Lee Chong Wei (MAS)
| RD1-score29-1=15| RD1-score29-2=15| RD1-score29-3=

| RD1-team30= Ng Wei (HKG)
| RD1-score30-1=3
| RD1-score30-2=13
| RD1-score30-3=

| RD1-team31= Chen Hong (CHN) 
| RD1-score31-1=12
| RD1-score31-2=15| RD1-score31-3=15| RD1-team32= Kenneth Jonassen (DEN)
| RD1-score32-1=15| RD1-score32-2=5
| RD1-score32-3=9

| RD2-team01= Susilo (SIN)
| RD2-score01-1=15| RD2-score01-2=15| RD2-score01-3=

| RD2-team02= Joppien (GER)
| RD2-score02-1=11
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-team03= Lee (KOR)
| RD2-score03-1=13
| RD2-score03-2=11
| RD2-score03-3=

| RD2-team04= Ponsana (THA)
| RD2-score04-1=15| RD2-score04-2=15| RD2-score04-3=

| RD2-team05= Wong (MAS)
| RD2-score05-1=15| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=9

| RD2-team06= Hidayat (INA)
| RD2-score06-1=11
| RD2-score06-2=15| RD2-score06-3=15| RD2-team07= Gade (DEN) 
| RD2-score07-1=15| RD2-score07-2=15| RD2-score07-3=

| RD2-team08= Kanetkar (IND)
| RD2-score08-1=10
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD2-team09= Andersen (NOR)
| RD2-score09-1=7
| RD2-score09-2=6
| RD2-score09-3=

| RD2-team10= Kuncoro (IND) 
| RD2-score10-1=15| RD2-score10-2=15| RD2-score10-3=

| RD2-team11= Park (KOR)
| RD2-score11-1=15| RD2-score11-2=15| RD2-score11-3=

| RD2-team12= Bao (CHN)
| RD2-score12-1=11
| RD2-score12-2=12
| RD2-score12-3=

| RD2-team13= Vaughan (GBR)
| RD2-score13-1=9
| RD2-score13-2=4
| RD2-score13-3=

| RD2-team14= Shon (KOR)| RD2-score14-1=15| RD2-score14-2=15| RD2-score14-3=

| RD2-team15= Lee (MAS)
| RD2-score15-1=11
| RD2-score15-2=15| RD2-score15-3=12

| RD2-team16= Chen (CHN)| RD2-score16-1=15| RD2-score16-2=3
| RD2-score16-3=15| RD3-team01= Susilo (SIN)
| RD3-score01-1=10
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=

| RD3-team02= Ponsana (THA) 
| RD3-score02-1=15| RD3-score02-2=15| RD3-score02-3=

| RD3-team03= Hidayat (INA)
| RD3-score03-1=15| RD3-score03-2=15| RD3-score03-3=

| RD3-team04= Gade (DEN)
| RD3-score04-1=12
| RD3-score04-2=12
| RD3-score04-3=

| RD3-team05= Kuncoro (INA) 
| RD3-score05-1=15| RD3-score05-2=15| RD3-score05-3=

| RD3-team06= Park (KOR)
| RD3-score06-1=13
| RD3-score06-2=4
| RD3-score06-3=

| RD3-team07= Shon (KOR)| RD3-score07-1=10
| RD3-score07-2=15| RD3-score07-3=15| RD3-team08= Chen (CHN)
| RD3-score08-1=15| RD3-score08-2=4
| RD3-score08-3=10

| RD4-team01= Ponsana (THA)
| RD4-score01-1=9
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=

| RD4-team02= Hidayat (INA) 
| RD4-score02-1=15| RD4-score02-2=15| RD4-score02-3=

| RD4-team03= Kuncoro (INA)
| RD4-score03-1=6
| RD4-score03-2=15| RD4-score03-3=9

| RD4-team04= Shon (KOR)
| RD4-score04-1=15| RD4-score04-2=9
| RD4-score04-3=15| RD5-team01= Hidayat| (INA)
| RD5-score01-1=15| RD5-score01-2=15| RD5-score01-3=

| RD5-team02= Shon (KOR)
| RD5-score02-1=8
| RD5-score02-2=7
| RD5-score02-3=

}}

Bronsmatch Kuncoro (INA) 
(15-11,17'''-16)
 Ponsana (THA)

Badminton vid olympiska sommarspelen 2004